Lau-Heli oder Lau Heli bezeichnet:

 eine osttimoresische Aldeia, siehe Lau-Heli (Horai-Quic)
 ein osttimoresisches Dorf in der Aldeia, siehe Lau-Heli (Ort)
 einen osttimoresischen Fluss, siehe Lóis